Szwajcaria:
 Jaberg – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Osoby:
 Ernst Jaberg – szwajcarski polityk
 Karl Jaberg – szwajcarski językoznawca
 Sabine Jaberg – niemiecka politolożka